Als Rechte Opposition wird bezeichnet: 
 Stalinistische Bezeichnung für die politische Ideologie Bucharins und seiner Anhänger, siehe Internationale Vereinigung der Kommunistischen Opposition. 
 Der parlamentarische Zusammenschluss zweier Mitte-rechts-Parteien in Georgien nach der Rosenrevolution 2003, siehe Rechte Opposition (Georgien).